Diese Liste der Spieler von Energie Cottbus verzeichnet alle Fußballspieler, die seit der Gründung des Vereins 1966 für Energie Cottbus mindestens ein Pflichtspiel in der ersten Mannschaft absolviert haben. Berücksichtigt werden die Spiele der jeweiligen Liga sowie im FDGB-Pokal und DFB-Pokal.

Legende 
 Spieler: Nennt den Namen des Spielers.
 Nationalität: Nennt die Nationalität des jeweiligen Spielers. Bei Spielern mit doppelter Staatsbürgerschaft hat das Land Vorrang, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat oder antritt.
 Von: Nennt das Jahr der ersten Zugehörigkeit zum Mannschaftskader. Jahre in den Jugendmannschaften werden nicht berücksichtigt
 Bis: Nennt das letzte Jahr der Kaderzugehörigkeit.
 Ligaspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler während seiner Kaderzugehörigkeit für Energie Cottbus absolviert hat.
 Ligatore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler während seiner Kaderzugehörigkeit für Energie Cottbus in der der jeweiligen Liga erzielt hat.
 Pokalspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler während seiner Kaderzugehörigkeit für Energie Cottbus im FDGB-Pokal bzw. DFB-Pokal absolviert hat. Regionale Pokalwettbewerbe wie der Brandenburgische Landespokal werden nicht berücksichtigt.
 Pokaltore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler während seiner Kaderzugehörigkeit für Energie Cottbus im FDGB-Pokal bzw. DFB-Pokal absolviert hat. Regionale Pokalwettbewerbe wie der Brandenburgische Landespokal werden nicht berücksichtigt

 Falls bei einem Spieler bei der Anzahl der Spiele oder Tore steht, kann derzeit nicht herausgefunden werden, wie viele Spiele/Tore er in der Saison 1965/66 für die BSG Energie Cottbus seit der Ausgliederung vom SC Cottbus mitten in der Saison im März 1966 absolviert hat.

Stand: Winterpause 2022/23

Literatur  
 Hanns Leske: Enzyklopädie des DDR-Fußballs. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2007, ISBN 978-3-89533-556-3.

Weblinks 
 Erste Mannschaft auf fcenergie.de
 Spielerarchiv des FC-Energie-Museums
 Cottbuser Kader seit der Saison 1994/95 bei kicker.de
 Cottbuser Spieler bei weltfussball.de
 Cottbuser Spieler bei rsssf.com (englisch)

!Fussballspieler
Cottbus Energie